Punk Goes Pop — второй сборник из серии Punk Goes…, выпущенный на лейбле Fearless Records 3 апреля 2002 года и состоящий из каверов различных панк-рок-групп на песни исполнителей поп-музыки. Альбом достиг 33-й строчки в хит-параде Top Independent Albums.

Список композиций

Примечания 

Сборники 2002 года
Сборники на английском языке